A Republikanska futbołna grupa (1975/1976) była 52. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Bułgarii. W rozgrywkach brało udział 16 zespołów. Tytuł obroniła drużyna CSKA Septemwrijsko Zname Sofia.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 A Profesionałna futbołna grupa

Bibliografia 
 

1975 w piłce nożnej
1976 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Bułgarii
1975 w Bułgarii
1976 w Bułgarii